Donald William Beaupre, dit Don Beaupre, (né le 19 septembre 1961 à Kitchener, dans la province de l'Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie 
Après avoir joué dans l'Association de hockey de l'Ontario (AHO) avec les Wolves de Sudbury et avoir été nommé dans la première équipe d'étoiles en 1980, il est choisi par les North Stars du Minnesota à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 1980. En 1980-1981, il fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey et partage le but de Minnesota avec Gilles Meloche. Sa première saison dans la LNH est couronnée par une sélection dans l'équipe des recrues. 

Il passe 9 ans avec les North Stars avant de poursuivre sa carrière au sein de différentes équipes. Le  novembre 1989, il est échangé aux Capitals de Washington contre les droits sur Claudio Scremin. Le 18 janvier 1995, il est échangé aux Sénateurs d'Ottawa contre un choix de cinquième tour lors du repêchage d'entrée. Le 23 janvier 1996, il est échangé aux Islanders de New York avec Martin Straka et Bryan Berard contre Damian Rhodes et Wade Redden. Le même jour, les Islanders l'échangent aux Maple Leafs de Toronto avec Kirk Muller pour finaliser un échange précédent entre les deux clubs. Il joue l'essentiel de sa dernière saison professionnelle avec les Maple Leafs de Saint-Jean dans la Ligue américaine de hockey avant de prendre sa retraite.

En 2008-2009, il est entraîneur des gardiens pour l'équipe de l' dans la . 

Beaupre est le président de la , une entreprise spécialisée dans la fourniture d'équipement aérien.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1976-1977 || Siskins de Waterloo || OHA-B || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1977-1978 || Siskins de Waterloo || OHA-B || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1978-1979 || Wolves de Sudbury || AHO || 54 ||  ||  ||  ||  || 259 || 4,78 ||  || 2 || 0 ||  ||  ||  || 600 || 44 || 4,4 ||  || 0 || 
|-
| 1979-1980 || Wolves de Sudbury || AHO || 59 || 28 || 29 || 2 ||  || 248 || 4,32 || 87,9 || 1 || 18 ||  || 5 || 4 || 552 || 38 || 4,13 ||  || 0 || 
|-
| 1980-1981 || North Stars du Minnesota || LNH || 44 || 18 || 14 || 11 ||  || 138 || 3,2 || 89,5 || 0 || 20 || 6 || 4 || 2 || 360 || 26 || 4,33 || 88,1 || 0 || 0
|-
| 1981-1982 || South Stars de Nashville || LCH || 5 || 2 || 3 || 0 || 299 || 25 || 5,02 || 85,7 || 0 || 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1981-1982 || North Stars du Minnesota || LNH || 29 || 11 || 8 || 9 ||  || 101 || 3,71 || 88,9 || 0 || 19 || 2 || 0 || 1 || 60 || 4 || 4 || 85,2 || 0 || 2
|-
| 1982-1983 || South Stars de Birmingham || LCH || 10 || 8 || 2 || 0 || 599 || 31 || 3,11 || 90,6 || 0 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1982-1983 || North Stars du Minnesota || LNH || 36 || 19 || 10 || 5 ||  || 120 || 3,58 || 88,5 || 0 || 10 || 4 || 2 || 2 || 245 || 20 || 4,9 || 85,3 || 0 || 0
|-
| 1983-1984 || Golden Eagles de Salt Lake || LCH || 7 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1983-1984 || North Stars du Minnesota || LNH || 33 || 16 || 13 || 2 ||  || 123 || 4,12 || 87,3 || 0 || 17 || 13 || 6 || 7 || 782 || 40 || 3,07 || 89,5 || 1 || 0
|-
| 1984-1985 || North Stars du Minnesota || LNH || 31 || 10 || 17 || 3 ||  || 109 || 3,69 || 88,3 || 1 || 4 || 4 || 1 || 1 || 184 || 12 || 3,91 || 85 || 0 || 0
|-
| 1985-1986 || North Stars du Minnesota || LNH || 52 || 25 || 20 || 6 ||  || 182 || 3,55 || 89,2 || 1 || 34 || 5 || 2 || 3 || 300 || 17 || 3,4 || 89,2 || 0 || 0
|-
| 1986-1987 || North Stars du Minnesota || LNH || 47 || 17 || 20 || 6 ||  || 174 || 3,98 || 87,9 || 1 || 16 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1987-1988 || North Stars du Minnesota || LNH || 43 || 10 || 22 || 3 ||  || 161 || 4,22 || 87,2 || 0 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1988-1989 || Skipjacks de Baltimore || LAH || 30 || 14 || 12 || 2 || 1715 || 102 || 3,57 || 88,1 || 0 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1988-1989 || Wings de Kalamazoo || LIH || 3 || 1 || 2 || 0 || 179 || 9 || 3,02 ||  || 1 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1988-1989 || North Stars du Minnesota || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 3 || 3,05 || 88 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1988-1989 || Capitals de Washington || LNH || 11 || 5 || 4 || 0 || 578 || 28 || 2,91 || 89,6 || 1 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1989-1990 || Capitals de Washington || LNH || 48 || 23 || 18 || 5 ||  || 150 || 3,22 || 89 || 2 || 24 || 8 || 4 || 3 || 401 || 18 || 2,69 || 90,4 || 0 || 2
|-
| 1990-1991 || Skipjacks de Baltimore || LAH || 2 || 2 || 0 || 0 || 120 || 3 || 1,5 || 94,2 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1990-1991 || Capitals de Washington || LNH || 45 || 20 || 18 || 3 ||  || 113 || 2,64 || 89,7 || 5 || 18 || 11 || 5 || 5 || 624 || 29 || 2,79 || 90,1 || 1 || 2
|-
| 1991-1992 || Skipjacks de Baltimore || LAH || 3 || 1 || 1 || 1 || 184 || 10 || 3,26 || 86,5 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1991-1992 || Capitals de Washington || LNH || 54 || 29 || 17 || 6 ||  || 166 || 3,2 || 88,4 || 1 || 30 || 7 || 3 || 4 || 419 || 22 || 3,15 || 89,6 || 0 || 0
|-
| 1992-1993 || Capitals de Washington || LNH || 58 || 27 || 23 || 5 ||  || 181 || 3,31 || 88,2 || 1 || 20 || 2 || 1 || 1 || 119 || 9 || 4,54 || 86,2 || 0 || 0
|-
| 1993-1994 || Capitals de Washington || LNH || 53 || 24 || 16 || 8 ||  || 135 || 2,84 || 88 || 2 || 16 || 8 || 5 || 2 || 429 || 21 || 2,94 || 89 || 0 || 2
|-
| 1994-1995 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 38 || 8 || 25 || 3 ||  || 121 || 3,36 || 89,6 || 1 || 10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1995-1996 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 33 || 6 || 23 || 0 ||  || 110 || 3,73 || 87,7 || 1 || 17 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1995-1996 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 8 || 0 || 5 || 0 || 336 || 26 || 4,64 || 84,7 || 0 || 14 || 2 || 0 || 0 || 20 || 2 || 6 || 84,6 || 0 || 0
|-
| 1996-1997 || Grizzlies de l'Utah || LIH || 4 || 2 || 2 || 0 || 238 || 13 || 3,27 || 87,7 || 0 || 0 || 7 || 3 || 4 || 438 || 17 || 2,33 ||  || 1 || 6
|-
| 1996-1997 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH || 47 || 24 || 16 || 4 ||  || 128 || 2,93 || 89,8 || 3 || 44 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1996-1997 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 3 || 0 || 3 || 0 || 110 || 10 || 5,45 || 83,3 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||

Références 

Naissance en septembre 1961
Naissance à Kitchener
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Wolves de Sudbury
Choix de repêchage des North Stars du Minnesota
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des South Stars de Nashville
Joueur des South Stars de Birmingham
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LCH)
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)